Rudolf Höll ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Höll (Bobfahrer) (* 1911), österreichischer Bobfahrer 
 Rudolf Höll (Geologe) (* 1936), deutscher Geologe